Foeniculum giganteum är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Lojacono-Pojero. Foeniculum giganteum ingår i släktet fänkålsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fänkålsläktet
giganteum